Дмитрий Брюханов:
 Брюханов, Дмитрий Афанасьевич (1915—1992) — художник-график, иллюстратор.
 Брюханов, Дмитрий Михайлович (1924—1989) — советский передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.